Alexarasniidae — ископаемое семейство насекомых из отряда эмбии (Embiodea). 4 рода, обнаруженных в пермских и триасовых отложениях (259,9—228,0 млн лет назад) на территории Европы (Россия и Франция) и Азии (Киргизия).

Описание 
Небольшие насекомые, размер крыльев около 1 см. Структура тела неизвестна, так как описание сделано только по отпечаткам крыльев. Жилки R, M, CuA разветвляются около основания; RA, MP, MA простые или с короткой вилкой; CuA имеет до 8 ветвей; развиты 2—3 анальные жилки, прозрачные линии между жилками и радиальный кровяной синус.

Систематика 
Древняя группа крылатых насекомых, жилкование крыльев у которых настолько необычно, что их останки не удалось отнести сразу ни к одному из известных, как современных, так и вымерших отрядов из подкласса крылатых насекомых. Предварительно новую группу отнесли к Polyneoptera, в пределах которой имеют сходство с вымершим семейством Chresmodidae из юрского и мелового периодов.
Дальнейшие исследования, проведённые в 2015 году российским палеоэнтомологом Дмитрием Щербаковым (ПИН РАН, Москва), расширили объём семейства и прояснили его филогенетическое положение. С 2015 года его относят к отряду эмбии, в составе которых из-за наличия нескольких уникальных признаков (например, прозрачные линии между жилками, радиальный кровяной синус) выделено в отдельный монотипический подотряд Palembiodea.

 Подсемейство Alexarasniinae
 Род 
  — пермский период (Россия, Вологодская область)
  — пермский период (Россия, Вологодская область)
 Род 
  — пермский период (Россия, Кемеровская область)
 Подсемейство Nestorembiinae
 Род 
 — триасовый период (Киргизия)
  — триасовый период (Киргизия)
 Род 
  — триасовый период (Франция)

Этимология 
Название семейства происходит от типового рода , который в свою очередь был назван в честь крупного российского палеонтолога и энтомолога профессора Александра Павловича Расницына (Палеонтологический институт РАН, Москва). Первое описание сделал российский энтомолог Андрей Горохов (Andrej V. Gorochov, Санкт-Петербург, Зоологический институт РАН).

Примечания 

†
†
Вымершие насекомые
Насекомые пермского периода
Насекомые триасового периода
Таксоны, названные в честь Александра Расницына
Расницын, Александр